Der Blu-express.com Tennis Cup 2011 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. September 2011 in Todi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren, da es nicht genug Anmeldungen für den geplanten Wettbewerb mit 16 Paarungen gab. So bekam die topgesetzte Paarung ein Freilos für das Viertelfinale. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der topgesetzte Argentinier Carlos Berlocq, der damit erfolgreich seinen Titel vom Vorjahr verteidigte und als erster Spieler zum zweiten Mal die Einzelkonkurrenz von Todi gewann. Er besiegte im Finale den an Position zwei gesetzten Italiener Filippo Volandri. Es war Berlocqs elfter Einzeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der zweite der Saison.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die an Position drei gesetzten Lokalmatadoren Stefano Ianni und Luca Vanni, die im Finale die topgesetzten Martin Fischer und Alessandro Motti besiegten. Es war Iannis zweiter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie, die er beide in der Saison 2011 erlangte. Für Vanni war es der erste Challengertitel seiner Karriere überhaupt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 129 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 129 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 125 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Todi